Letná (heuvel) - heuvel in Praag
 Letná Tunnel - een tunnel in Praag door de heuvel
 Letenské sady - een park in Praag op de heuvel
 Generali Česká pojišťovna Arena - een voetbalstadion in Praag op de heuvel tijdens internationale wedstrijden Stadion Letná genoemd
 Letná (Zlín) - een buurt in de Tsjechische stad Zlín
 Letná (stadion) - een voetbalstadion in Zlín vernoemd naar de buurt